Klamt ist der Familienname folgender Personen:
 Andrzej Klamt (* 1964), polnisch-deutscher Dokumentarfilmer
 Ewa Klamt (* 1950), deutsche Politikerin 
 Gerd Klamt (* 1942), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Hatto Klamt (1936–2022), deutscher Oberstudiendirektor und Kommunalpolitiker 
 Hermann Klamt (1884–1950), deutscher Jurist und Mitglied des Preußischen Landtags
 Jutta Klamt (1890–1970), deutsche Tänzerin, Choreographin und Tanzpädagogin

Siehe auch:
Klammt